Liste der Außenminister des Iran

Außenminister

Einzelnachweise 

Iran